Карл Карлович Лешерн фон Герц(ен)фельд (; 1761—1818) — генерал-майор русской императорской армии, затем витебский и гродненский губернатор. Отец генерала И. К. Лешерна.

Биография 
Родился в Ревеле  года в семье лифляндских помещиков Карла-Вильгельма Лешерна (1734—1770) и жены его Катарины Елизаветы, урожденной фон Розенталь.

В военную службу был записан при Екатерине II — фурьером в артиллерию. После начала фактической службы, 29 января 1785 года был произведён в подпоручики.

В 1788 году принимал участие во русско-турецкой войне под начальством Потёмкина; находился в осадном корпусе при Очакове и 6 декабря во главе бомбардиров-охотников участвовал в штурме этой крепости, находясь в колонне полковника Горича. Получив за штурм следующий чин, он в 1789 году в чине капитана находился в качестве адъютанта генерала-аншефа Меллер-Закомельского при занятии крепости Бендеры. Участвовал в сражении при Килии 6 октября 1790 года.

По окончании военной кампании 24 июля 1791 года в чине майора он был переведён в Тверской карабинерный полк, с которым в 1792 году прибыл в Польшу. Здесь за бой 7 июня при деревне Зеленцы, где, командуя артиллерией авангарда, отбил атаку кавалерии и забрал у неприятеля 3 пушки, Лешерн был награждён орденом Св. Георгия 4-й степени (№ 926 (500); 28 июня 1792). В том же году он участвовал в сражениях при местечках Любарах и Дубене.

По Высочайшему повелению в 1792 году был зачислен волонтёром в прусские войска во время войны против французов. Получив за польскую кампанию чин подполковника, 21 марта 1797 года он был переведён в лейб-гвардии кирасирский Его Величества полк, но уже 1 октября был уволен Павлом I в отставку подполковником с правом ношения мундира.

В 1801 году при Александре I вновь принят на военную службу в чине полковника и  3 октября 1802 года был назначен командиром Рижского драгунского полка; 16 мая 1803 года произведён в генерал-майоры и назначен шефом вновь сформированного Курляндского драгунского полка. Прибыл в новый полк с эскадроном Рижского драгунского полка (7 обер-офицеров, 12 унтер-офицеров, 2 музыканта, 98 драгун и 10 нестроевых). В 1804 году за блестящее состояние вверенного ему полка получил высочайшую благодарность от императора.

В 1805 году во время войны с Францией совершил с полком поход в Шведскую Померанию в составе десантного корпуса графа П. А. Толстого. В декабре того же года вернулся в Россию.

Осенью 1806 года в составе 3-й дивизии вместе с полком участвовал в походе в Пруссию во время начавшейся новой войны с Францией. Шефствовал над полком до 9 апреля 1807 года, когда был уволен в отставку.

В 1812 году, до начала войны, 21 апреля был принят на службу, состоящим по армии при командующем 3-й Западной армией генерале от кавалерии А. П. Тормасове, 25 мая 1812 года был назначен Витебским гражданским губернатором с переименованием в действительного статского советника.

Указом Александра I от  1813 года и сенатским от  был назначен гродненским губернатором. Занимался восстановлением губернии после войны 1812 года, обеспечением российской армии продовольствием. Принимал участие в конфискации имений лиц, воевавших на стороне Франции. Осуществлял контроль над условиями содержания военнопленных.

Царским указом от  1816 года был переведён в герольдию Сената.

К 1816 году был членом петербургской ложи «Соединённые друзья». В 1818 году стал основателем ложи «Орла российского».

Скончался в отставке в Санкт-Петербурге в 1818 году в чине действительного статского советника. Был похоронен на Волковом лютеранском кладбище (вместе с женой).

Награды 

 орден Св. Георгия 4-й ст. (1792)

Семья 
Был женат (с  1795 года на дочери своего командира Меллер-Закомельского — баронессе Анне Меллер-Закомельской (1780—1858). Их старший сын Иоганн, как и отец дослужился до чина генерал-майора. Другие дети: 
 Екатерина (1796—?)
 Елизавета (1797—?), замужем с 16.10.1821 за капитаном гвардии Фёдором Фредериксом, родственником по материнской линии
 Fredrik Alexander(1799-—1799)
 София (1807—?)

Примечания

Литература 
 Дандевиль М. Столетие 5-го лейб-драгунского Курляндского Императора Александра III полка. — , 1903
 Богородский А. Памятка из истории 11-го Драгунского Рижского полка. 1709—1909 гг. — Кременец, 1909
 Подмазо А. Шефы и командиры регулярных полков Русской армии (1796—1815). — Москва, 1997

Ссылки 
 Портреты высших чинов Российской империи
 Биография
 Биография
 

Участники Русско-турецкой войны (1787—1791)
Российские командиры Наполеоновских и Революционных войн
Гродненские губернаторы
Витебские губернаторы
Действительные статские советники
Масоны России
Масоны XIX века
Похороненные на Волковском лютеранском кладбище